Первая лига 1989/1990 () — 56-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 29 июля 1989 года и закончился 30 мая 1990 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1989/1990 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1989/1990 на rsssf.com 

1989/1990
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1989 году
Спорт в Польше в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990